A Junta de Missões Mundiais (JMM) da Convenção Batista Brasileira foi organizada em 16 de junho de 1907. Sua sede fica na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.

História 
Sua atuação consiste na expansão do trabalho missionário além das fronteiras do Brasil, no despertamento e preparo de vocacionados para missões, dentre muitas outras ações que contribuem para a proclamação do evangelho no mundo.

Atua com aproximadamente 1.500 missionários, em mais de 80 países na América, Europa, África e Ásia 

O objetivo do trabalho missionária da JMM é que todos os povos sejam alcançados e transformados pela mensagem do amor de Deus.

Ligações externas 
 
 
 

Organização missionária batista